Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2003/04., одржана је дванаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Систем такмичења је исти као и прошле сезоне. Број клубова је остао 12, а клубови ће играти трокружно.

Из лиге су у сезони 2002/03 испале две екипеПелистер из Битоља и Куманово из Куманова. Уместо њих из Друге лиге су ушли: Башкими из Куманова и Маџари Солидарност из Скопља

Титулу првака је бранила екипа Вардара из Скопља.

Првенство је почело 8. августа 2003, а завршило 30. маја 2004.

Титулу првака за сезону 2003/04 први пут је освојила екипа Победе која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2004/05. У квалификацијама УЕФА купа 2004/05. учествовале су екипе Силекс као дугопласирана у првенству и Слога Југомагнат као освајач Купа Македоније 2002/03. У Интертото купу 2004. играла је трећепласирна екипа Вардара.

Директно у Другу лигу испале су две екипе: Брегалница из Делчева и Тиквеш из Кавадараца

Састав Прве лиге у сезони 2003/04

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

Коначна табела 

 ФК Брегалници Делчево су одузета 3 бода у 8 колу.

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2004/05.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2003/04. у македонском фудбалу